Beauchêne pode se referir a:
 Beauchêne (Loir-et-Cher)
 Beauchêne (Orne)

Desambiguações de topônimos